Moston (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Moston (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Moston – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Moston – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)